Ñuble hace referencia a varios artículos:

Lugares en Chile
Región de Ñuble, región de Chile.
Río Ñuble, río que cruza el norte de la ciudad de Chillán.
Reserva nacional Ñuble, parque nacional ubicado en la región homónima.
Puente Ferroviario Ñuble, cruza el río homónimo.
Estación Ñuble del metro de Santiago de Chile, línea 5 y línea 6.
Provincia de Ñuble (1848-1974), antigua división administrativa con rango de las actuales regiones chilenas.
Provincia de Ñuble (1974-2018), antigua división administrativa perteneciente a la Región del Biobío.

Además
Ñuble Unido nombre antiguo del Club Deportivo Ñublense.
Radio Ñuble radioemisora de la ciudad de Chillán.